Aruna kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Arona (kommun i Italien, Piemonte, Provincia di Novara, lat 45,75, long 8,56),

Marshallöarna 

 Arno Atoll (atoll i Marshallöarna), Arnoatollen, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar